Тед Пост (; 31 березня 1918 - 20 серпня 2013) — американський режисер.

Біографія 
Тед Пост народився 31 березня 1918 року у Брукліні, Нью-Йорк. У 1938 році працював білетером у Loew's Pitkin Theater в Брукліні. Навчався акторській майстерності у школі сценічного мистецтва під керівництвом Тамари Дейкарханової, але потім передумав ставати актором і повернувся до керування літнім театром. Під час Другої світової війни служив в армії де керував театром, який виконував музичні спектаклі для військ, дислокованих в Європі. Після повернення з війни продовжив працювати на Бродвеї, де його помітили телевізійні продюсери, які згодом запрошують його на телебачення. Відомі роботи на телебаченні: «Димок зі ствола», «Зона сутінків», «Коломбо». У кіно: «Повісьте їх високо» (1968), «Під планетою мавп» (1970), «Сила Магнума» (1973), «Хороші хлопці носять чорне» (1978).

Тед Пост був одружений з Тельмою Фейфел з 1940 року до своєї смерті, у них народилися двоє дітей: дочка, Лорі Пост, клінічний психолог; син, Роберт Пост, декан юридичного факультету Єльського університету.

Помер 20 серпня 2013 року у місті Санта-Моніка штат Каліфорнія.

Фільмографія

Посилання 
 
 
 

Кінорежисери США
Телережисери США